Borochov ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ber Borochov (1881–1917), russischer Gründer der Jüdischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei „Poale Zion“ und Sprachwissenschaftler
 Itamar Borochov (* 1984), israelischer Jazzmusiker